Матюх — украинская фамилия.

 Матюх, Вера Фёдоровна (1910—2003) — советский художник-график.
 Матюх, Павел Иванович (1911—1980) — Герой Советского Союза, награждён 01/11/1943 медалью Героя Советского союза под номером 1301 .
 Матюх, Наталия Дмитриевна (; р. 1952 ?) — украинский журналист и писатель, член Национального союза журналистов Украины, член Национального союза писателей Украины. Автор около 30 публицистических и поэтических (взрослых, детских) книг на русском и украинском языках.
 Матюх, Николай Николаевич (;) — генерал-лейтенант, начальник главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных Сил Украины.

Другие значения:
 Матюхи — деревня в Велижском районе Смоленской области в составе Беляевского сельского поселения.
 Матюхи — деревня в Велижском районе Смоленской области в составе Ситьковского сельского поселения.

Примечания